
Aurel est un nom propre qui peut faire référence à :

Pseudonyme 
 Aurel (1869-1948), nom de plume de l'écrivaine française Aurélie de Faucamberge ;
 Aurel (1980-), journaliste dessinateur de presse français.

Toponyme 
 Aurel, commune française de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Aurel, commune française du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Autres 

 Aurel Leven, société de bourse parisienne, également surnommée « Aurel » ;
 Aurel Bauh (1900-1964), peintre et photographe roumain ;
 Aurel le Consul, détective amateur, pianiste, compositeur et diplomate manqué, personnage de fiction des romans de Jean-Christophe Rufin.

Voir aussi 

 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de surnom
Homonymie de prénom